Влади́слав Анто́ний Жму́да (; 6 июня 1954, Люблин, Польская Народная Республика) — польский футболист, центральный защитник.

Бронзовый призёр чемпионатов мира 1974 и 1982 годов, участник чемпионатов мира 1978 и 1986 годов, серебряный призёр Олимпийских игр 1976 года, трёхкратный чемпион Польши, обладатель Кубка Польши.

Лучший молодой игрок чемпионата мира 1974 года, единственный поляк, удостоенный этого звания, единственный поляк, принимавший участие в 4 чемпионатах мира, сыграл на чемпионатах мира 21 матч, до чемпионата мира 1998 года делил рекорд по матчам с Уве Зеелером. С 2009 года возглавляет Общество почётных игроков сборной Польши.

Карьера

Клубная 
Футбольную карьеру Владислав Жмуда начал в клубе «Мотор» из Люблина. Позже выступал за варшавскую «Гвардию», в составе которой дебютировал в еврокубках и был приглашён в сборную; «Шлёнск», с которым впервые стал обладателем кубка и чемпионом Польши; и «Видзев», в то время — гранд польского футбола и базовый клуб сборной. В 1982 году Жмуда получил разрешение на выступление в Италии, но из-за многочисленных трамв его карьера в «Вероне» не сложилась. После этого пробовал силы за океаном, играя за знаменитый клуб NASL «Нью-Йорк Космос», но вскоре вернулся в Италию. Три сезона отыграл за «Кремонезе» — клуб, балансировавший между Серией A и Серией B. Закончил карьеру игрока в 1987 году.

В сборной 
До дебюта в основной сборной Польши Владислав Жмуда выступал за юношескую сборную Польши (до 18 лет), в составе которой, в 1972 году принимал участие в юниорском турнире УЕФА. На том турнире поляки дошли до полуфинала, но в нём уступили англичанам. А в матче за третье место поляки обыграли испанцев по пенальти.

В главной сборной Польши Владислав Жмуда дебютировал 21 октября 1973 года в товарищеском матче со сборной Ирландии, завершившимся поражением поляков со счётом 0:1.

Уже в следующем году Жмуда, имевший в активе всего три матча за сборную, отправился на чемпионат мира в ФРГ. Он сыграл во всех семи матчах своей сборной без замен. На том чемпионате поляки завоевали бронзовые медали, обыграв в матче за третье место сборную Бразилии со счётом 1:0. Жмуда благодаря своим выдающимся выступлениям был назван лучшим молодым игроком того чемпионата. Жмуда до сих пор является единственным поляком удостоившимся этой награды.

В 1976 году Жмуда в составе сборной поехал в Монреаль на XXI летние Олимпийские игры. Жмуда сыграл во всех пяти матчах, но Польша дойдя до финала уступила в нём сборной ГДР со счётом 1:3. Таким образом Жмуда добавил в свою копилку ещё и серебряную олимпийскую медаль.

В 1978 году Жмуда принял участие в своём втором чемпионате мира. Поляки вышли во второй раунд, но заняли в группе лишь третье место и отправились домой, а сам Жмуда как и четыре года назад принял участие во всех шести матчах без замен.

В 1982 году Жмуда поехал на свой третий чемпионат мира, теперь уже в качестве капитана сборной. Он снова сыграл во всех семи матчах своей сборной без замен. На том чемпионате поляки вновь завоевали бронзовые медали, обыграв в матче за третье место сборную Франции со счётом 3:2.

В 1986 году Жмуда поехал на свой четвёртый и последний чемпионат мира. Он сыграл всего лишь в одном матче, 16 июня, в 1/8 финала со сборной Бразилии, выйдя на замену на 82-й минуте матча вместо Яна Урбана. Тот матч завершился разгромным поражением поляков со счётом 0:4 и стал последним для Жмуды в составе национальной сборной.

Жмуда является единственным поляком принимавшим участие в четырёх чемпионатах мира. В финальных стадиях мундиалей он сыграл 21 матч, в 1986 году это был рекорд и столько же матчей было только у Уве Зеелера. На данный момент столько же матчей и у Диего Марадоны, а больше Жмуды на чемпионатах мира сыграли только Паоло Мальдини (23 матча) и Лотар Маттеус (25 матчей).

Всего за национальную сборную Владислав Жмуда сыграл 87 матчей, в которых забил 2 гола. В двадцати одном матче он выходил на поле в качестве капитана сборной. Также на счету Жмуды 5 матчей за олимпийскую сборную Польши.

После завершения карьеры игрока 
В качестве тренера работал помощником Павла Янаса в олимпийской сборной, а затем и в главной команде, помогая Ежи Энгелю, а позже Янасу. Самостоятельно тренировал молодёжную сборную Польши, но не сумел вывести её в финальный турнир молодёжного чемпионата Европы. С 2009 по 2010 год возглавлял юношескую сборную Польши по футболу до 17 лет.

В 2006 году основал собственную спортивную академию, в которой занимаются дети в возрасте до десяти лет.

5 апреля 2011 года Владислав Жмуда, бывший президент Польши Александр Квасьневский и комментатор Влодзимеж Шаранович стали новыми «Друзьями Евро-2012».

Достижения

Командные 
  Сборная Польши
 Бронзовый призёр чемпионата мира (2): 1974, 1982
 Серебряный призёр Олимпийских игр: 1976

  «Гвардия»
 Бронзовый призёр чемпионата Польши: 1973
 Финалист кубка Польши: 1974

  «Шлёнск»
 Чемпион Польши: 1977
 Серебряный призёр чемпионата Польши: 1978
 Бронзовый призёр чемпионата Польши: 1975
 Обладатель кубка Польши: 1976
 Итого: 2 трофея

  «Видзев»
 Чемпион Польши (2): 1981, 1982
 Серебряный призёр чемпионата Польши: 1980
 Итого: 2 трофея

  «Эллас Верона»
 Финалист кубка Италии (2): 1983, 1984

Личные 
 Лучший молодой игрок чемпионата мира: 1974
 Рекордсмен сборной Польши по количеству матчей проведённых на чемпионатах мира (21 матч)
 Единственный поляк принимавший участие в четырёх чемпионатах мира

Клубная статистика

Статистика в сборной 

Итого: 87 матчей / 2 гола; 49 побед, 14 ничьих, 24 поражения.

Итого: 5 матчей; 3 победы, 1 ничья, 1 поражение.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль игрока на worldfootball.net
 Статистика матчей за сборную Польши на сайте eu-football.info
 
 
 Статистика матчей за сборную Польши на сайте rsssf.com
 Статистика выступлений в NASL на сайте nasljerseys.com
 
 Профиль игрока на footballdatabase.eu
 Статистика матчей на Олимпийских играх на сайте sports-reference.com 

Футболисты Польши
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1976 года
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Мотор» Люблин
Игроки ФК «Гвардия» Варшава
Игроки ФК «Шлёнск»
Игроки ФК «Видзев»
Игроки ФК «Эллас Верона»
Игроки ФК «Нью-Йорк Космос» (1970—1985)
Игроки ФК «Кремонезе»
Футбольные тренеры Польши